Giorgio Giovannini – scenografo italiano
 Giorgio Giovannini –  magistrato italiano
 Giorgio Giovannini – italianizzazione di Juraj Jánošík, fuorilegge slovacco